Næsby kan henvise til

Stednavne 
 Næsby (Næstved Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Næsby Sogn, Næstved Kommune
 Næsby (Odense) – en bebyggelse og et ejerlav i Næsby Sogn, Odense Kommune
 Næsby (Orø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Orø Sogn, Holbæk Kommune
 Næsby (Ranum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ranum Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Næsby (Vejlby Sogn) – en bebyggelse i Vejlby Sogn, Norddjurs Kommune
 Næsby (Vestenskov Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vestenskov Sogn, Lolland Kommune

Andet 
 Næsby Boldklub